Шумерля () — многозначный термин.

 Шумерля — город в Чувашской Республике Российской Федерации.
 Шумерля — деревня в Шумерлинском районе Чувашской Республики.
 Шумерля — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в одноимённом городе.